Petar I. Karađorđević, jugoslavenski kralj
 Petar I. Aleksejevič Romanov, ruski car
 Petar I. Portugalski, portugalski kralj
 Petar I., vojvoda od Bourbona, francuski plemić (1311. – 1356.)